Rollo steht für:

 Rollo (Sonnenschutz), auch Rouleau genannt
 Rollo (Rebsorte), italienische Weißweinsorte
 Rollo (Burkina Faso), Gemeinde und Departement in Burkina Faso
 Rollo (Speise), ein Fast-Food-Gericht

Personen:
 Rollo (Normandie) (846–931/932), Wikinger, Herzog der Normandie
 Rollo Charles (1916–1977), britischer Kunsthistoriker und Soldat
 Alex Rollo (1926–2004), schottischer Fußballspieler und -trainer
 David Rollo (* 1934), schottischer Rugby-Union-Spieler
 John Rollo (–1809), englischer Mediziner
 Piero Rollo (1927–2001), italienischer Boxer
 Pinkie Rollo (* 1933), US-amerikanische Autorennfahrerin
 Zoot Horn Rollo (* 1949), US-amerikanischer Gitarrist

Siehe auch:
 Rolo (Begriffsklärung)